Bei den USTA/ITA National Intercollegiate Indoor Championships wurden 2012 die Hallenmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Eine der vier Konkurrenzen war das Herreneinzel. Gespielt wurde vom 8. bis zum 11. November im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York. Als Sieger ging der US-Amerikaner Jarmere Jenkins von der University of Virginia hervor.

Hauptrunde

Setzliste

Turnierplan

Nebenrunde

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Turnierplan Hauptrunde auf itatennis.com (pdf, englisch)
 Turnierplan Nebenrunde auf itatennis.com (pdf, englisch)

Tennisturnier 2012
College-Tennis-Saison 2012/13
Tennisturnier in Queens
2012 Herreneinzel
Herrentennisturnier